Ravensworth – villaggio in Inghilterra nel Richmondshire
 Ravensworth – census-designated place in Virginia
 Ravensworth –  residenza padronale di piantagione statunitense collocata presso Annandale nella contea di Fairfax in Virginia